Linearlager werden in der Lagertechnik in

Linearkugellager und
Lineargleitlager unterschieden.

Linearlager sind Teil einer speziellen Linearführung, der Wellenführung.